Das Virginia Slims of Philadelphia 1992 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 9. bis 15. November 1992 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:3, 3:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:1 und 6:3 gegen Conchita Martínez / Mary Pierce.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Philadelphia